Questa è la cronologia completa delle partite ufficiali della Nazionale di calcio dell'Argentina dal 1902 ad oggi.

Partite dal 1902 ad oggi

Note

Voci correlate
Nazionale di calcio dell'Argentina

Collegamenti esterni

 Archivio delle statistiche della Nazionale argentina su Rsssf.com (aggiornato al 2016)
 Archivio delle partite della Nazionale argentina su Albicelestes.com

Nazionali di calcio dell'Argentina
Argentina